Who’s That Girl World Tour — второй концертный тур американской певицы Мадонны в поддержку альбомов True Blue и Who's That Girl.
Выступления были высоко оценены критикой за театральность и «превращение рок-концерта в мультимедийное зрелище». Концерты походили на цирк, где героиня мастерски демонстрирует умения конферансье, акробатки и клоуна. Проекция на сцене картины Тамары Лемпицки «Музыкантша» (1928) показывает ярко накрашенную женщину с длинными ногтями, которая держит лиру на фоне нью-йоркских небоскрёбов, и становится характеристикой всего творчества Мадонны на многие годы. По мнению авторитетного музыкального критика Люси О'Брайен, Мадонна — это урбанизированная смесь высокого искусства с гламуром и пошлостью, где она одновременно и муза, и творец, и сексуальная женщина.

Сет-лист 

 «Open Your Heart»
 «Lucky Star»
 «True Blue»
 «Papa Don't Preach»
 «White Heat»
 «Causing a Commotion»
 «The Look of Love»
 Medley:
 «Dress You Up»
 «Material Girl»
 «Like a Virgin» (с элементами «I Can’t Help Myself (Sugar Pie Honey Bunch)»)
 «Where’s the Party»
 «Live to Tell»
 «Into the Groove»
 «La Isla Bonita»
 «Who’s That Girl»
 «Holiday»

Дата и место проведения

Литература

Примечания 

Турне Мадонны